Natiu o nadiu és un indígena
 Locutor o parlant d'una llengua com a llengua materna